Johnny Mowers, né le  à Niagara Falls au Canada et mort le , est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Ce gardien de but évolua de 1940 à 1947 avec les Red Wings de Détroit.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1935-1936 || Cataracts de Niagara Falls || Coupe Allan || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 12 || 6 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 120 || 12 || 6 ||  || 0 || 
|-
| 1936-1937 || Cataracts de Niagara Falls ||  || 18 ||  ||  ||  ||  || 54 || 3 ||  || 0 ||  || 9 ||  ||  || 540 || 30 || 3,33 ||  || 0 || 
|-
| 1937-1938 || Cataracts de Niagara Falls || OHA Sr || 16 ||  ||  ||  || 960 || 50 || 3,12 ||  || 0 ||  || 7 || 7 || 0 || 420 || 16 || 2,29 ||  || 0 || 
|-
| 1938-1939 || Cataracts de Niagara Falls || OHA Sr || 20 ||  ||  ||  ||  || 63 || 3,15 ||  || 4 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1939-1940 || Pontiacs de Détroit ||  || 20 ||  ||  ||  ||  || 84 || 4,2 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1939-1940 || Knights d'Omaha || AHA || 21 || 16 || 5 || 0 ||  || 41 || 1,93 ||  || 3 || 0 || 9 || 4 || 5 || 610 || 21 || 2,07 ||  || 1 || 
|-
| 1940-1941 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 21 || 16 || 11 ||  || 102 || 2,01 ||  || 4 || 0 || 9 || 4 || 5 || 562 || 20 || 2,14 ||  || 0 || 0
|-
| 1941-1942 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 19 || 25 || 3 ||  || 144 || 3 ||  || 5 || 0 || 12 || 7 || 5 || 720 || 38 || 3,17 ||  || 0 || 0
|-
| 1942-1943 || Red Wings de Détroit || LNH || 50 || 25 || 14 || 11 ||  || 124 || 2,47 ||  || 6 || 0 || 10 || 8 || 2 || 680 || 22 || 1,94 ||  || 2 || 0
|-
| 1943-1944 || Toronto  ||  || 9 || 3 || 6 || 0 || 540 || 53 || 5,89 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1946-1947 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 0 || 6 || 1 || 420 || 29 || 4,14 ||  || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 45 || 5 || 6,67 ||  || 0 || 
|-
| 1947-1948 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 7 || 3,5 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 152 || 65 || 61 || 26 ||  || 399 || 2,56 ||  || 15 || 2 || 32 || 19 || 13 ||  || 85 || 2,54 ||  || 2 ||

Trophée 
Il remporte le Trophée Vézina en 1943.

Références 

 

Naissance en octobre 1916
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Stanley
Décès en décembre 1995
Décès à 79 ans